Малпика има више значења:

 Малпика (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Малпика (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Малпика, Лас Руедас де Карета (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику